Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi maratonfutás versenyszámát augusztus 9-én rendezték.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi maratonfutásban:

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Végeredmény 
A döntőt augusztus 9-én rendezték.

Források 

Atlétika az 1992. évi nyári olimpiai játékokon